peut signifier :
 dépassement de pile, une erreur de programmation ;
 , un site web de questions-réponses sur la programmation.